Веретени — деревня в центральной части Порховского района Псковской области. Входит в состав сельского поселения «Туготинская волость».

Расположена в 12 км к юго-западу от города Порхов и в 3 км к юго-востоку от волостного центра Туготино на реке Веретенька.

Численность населения составляет 24 жителя (2000 год).

Примечания

Населённые пункты Порховского района